Cornelius von Heyl ist der Name folgender Personen:

* Cornelius von Heyl zu Herrnsheim (* 1933), deutscher Jurist und Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland
 Cornelius Wilhelm von Heyl zu Herrnsheim (1843–1923), deutscher Industrieller und Politiker